Arazay Jova - ex-ginasta canadense
Furacão Jova - da temporada de furacões no Pacífico de 2005
Jova (Novi Pazar) - uma vila na Sérvia

Desambiguação